Die Allam British Open 2016 fanden vom 20. bis 27. März 2016 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Austragungsorte waren die Airco Arena und die University of Hull. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie World Series. Das Squashturnier der Damen gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series und war Teil der PSA World Tour der Damen 2015/16.

Vorjahressieger bei den Herren war Mohamed Elshorbagy, bei den Damen Camille Serme. Elshorbagy verteidigte seinen Titel mit einem Dreisatzsieg im Finale gegen Ramy Ashour, der sein Comeback nach einer Verletzung feierte. Bei den Damen siegte Nour El Sherbini in einem ebenfalls rein ägyptischen Finale gegen Nouran Gohar mit 11:7, 9:11, 7:11, 11:6 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt werden. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten Tom Richards und Fiona Moverley einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 130.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
PSA World Tour der Damen 2015/16
2016
Squashturnier in Kingston upon Hull